Fabrizia steht für:

 Fabrizia (Kalabrien), italienische Gemeinde
 Fabrizia (Vorname), weiblicher Vorname

Siehe auch:
 Fabrizio